Desa Susukan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Susukan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,42, long 110,59), 
 Desa Susukan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 109,40), 
 Desa Susukan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,26, long 109,76), 
 Desa Susukan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,36, long 109,29), 
 Desa Susukan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,63, long 108,36), 
 Desa Susukan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,96, long 107,12), 
 Desa Susukan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 109,53), 
 Desa Susukan (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,96, long 108,55), 

Robotskapade Indonesienförgreningar